La Revolución kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Revolución, Tila, 
 La Revolución, Tumbalá, 
 La Revolución, Oaxaca, Santa María Chilchotla, 
 La Revolución, Palenque, 

Robotskapade Mexikoförgreningar